Chwaszcza ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Chwaszcza (* 1962), deutsche Philosophin
 Joachim Chwaszcza (* 1957), deutscher Bildjournalist und Fotograf